Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících  na písmeno G.

Reference

G